Takutu steht für:
 Rio Takutu, Fluss in Brasilien
 Takutu Pond, See in Guyana
 Takutu Mountains, Berg in Guyana